La Superliga russa di pallavolo maschile 2015-2016 si è svolta dal 7 novembre 2015 al 12 aprile 2016: al torneo hanno partecipato 14 squadre di club russe; la vittoria finale è andata per l'ottava volta, la terza consecutiva, al Volejbol'nyj klub Zenit-Kazan'.

Regolamento
Le quattordici squadre hanno si sono incontrate in un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno per un totale di 26 giornate, al termine del quale l'ultima classificata è retrocessa direttamente in Visšaja liga A.

Squadre partecipanti
Alla Superliga 2015-2016 partecipano quattordici squadre di club russe, tra cui le neopromosse Enisej, vincitrice della Vysšaja liga A, e NOVA, qualificatasi attraverso il torneo di qualificazione alla Superliga.

Campionato

Risultati

Classifica

Classifica finale

Statistiche

Collegamenti esterni

 2015-2016
Pallavolo nel 2015
Pallavolo nel 2016